planeta – obiekt astronomiczny krążący wokół gwiazdy
 planeta karłowata – obiekt astronomiczny krążący wokół gwiazdy, który nie dominuje w otoczeniu swojej orbity
 Planeta – zespół muzyczny
 Planeta FM – warszawskie radio
 Planeta FM (Konin, Słupca) – wielkopolskie oddziały Planeta FM
 Kapitan Planeta i Planetarianie – serial animowany
 Grupa Planeta – hiszpańska grupa medialna
 SV Planeta – statek Urzędu Morskiego w Szczecinie
 SV Planeta I – statek Urzędu Morskiego w Szczecinie